Saint-Laurent-des-Combes – comune francese del dipartimento del Charente
 Saint-Laurent-des-Combes – comune francese del dipartimento della Gironda